Никич — фамилия и топоним.

 Никич — деревня в Австрии.
 Никич, Милош (род. 1986) — сербский волейболист.
 Никич, Ненад (род. 2001) — боснийский футболист.
 Никич-Криличевский (Никич) — фамилия нескольких лиц (см.).